Magnus Wernblom, švedski hokejist, * 3. februar 1973, Kramfors, Švedska.

Wernblom je v švedski ligi igral za klube Kramfors-Alliansen, MoDo Hockey in Skellefteå AIK. Za MoDo Hockey je odigral šestnajst sezon v dveh delih. V sezoni 1999/00 je bil prvi strelec švedske lige, v letih 2000 in 2001 pa je bil izbran na tekmo vseh zvezd. Leta 1992 je bil kot 207. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, kljub temu pa v ligi NHL ni nikoli zaigral.

V klubu MoDo Hockey so upokojili njegov dres s številko 9.

Pregled kariere

|-
| Kramfors-Alliansen
| Švedska 2. liga
| 87/88
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kramfors-Alliansen
| Švedska 2. liga
| 88/89
|
| 16
| 16
| 5
| 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 90/91
|
| 16
| 4
| 2
| 6
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 91
|
| 4
| 4
| 3
| 7
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 91/92
|
| 35
| 7
| 6
| 13
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska ml. liga
| 92/93
|
| 9
| 8
| 9
| 17
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 92/93
|
| 37
| 8
| 3
| 11
|
| 36
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 14
| 9
| 23
|
| 46
|
| 11
| 2
| 3
| 5
|
| 12
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 12
| 10
| 22
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 95/96
|
| 28
| 16
| 8
| 24
|
| 40
|
| 8
| 3
| 0
| 3
|
| 14
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 26
| 9
| 35
|
| 78
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 97/98
|
| 44
| 18
| 12
| 30
| +2
| 64
|
| 8
| 2
| 3
| 5
| -1
| 41
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 98/99
|
| 42
| 20
| 13
| 33
| 14
| 100
|
| 9
| 1
| 3
| 4
| -1
| 12
|-
| MoDo Hockey
| Evropska liga
| 99/00
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +1
| 6
|
| 3
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 99/00
|
| 49
| 20
| 10
| 30
| -8
| 74
|
| 13
| 8
| 5
| 13
| +3
| 66
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 00/01
|
| 45
| 13
| 6
| 19
| +7
| 36
|
| 7
| 4
| 1
| 5
| -4
| 20
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 01/02
|
| 42
| 14
| 16
| 30
| +14
| 75
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| -4
| 18
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 02/03
|
| 45
| 26
| 19
| 45
| -4
| 48
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| 0
| 14
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 03/04
|
| 47
| 14
| 11
| 25
| -2
| 88
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| -2
| 29
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 3. liga
| 04/05
|
| 25
| 16
| 19
| 35
| +9
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 04/05
|
| 14
| 4
| 6
| 10
| +6
| 39
|
| 10
| 4
| 6
| 10
| +1
| 2
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
| 42
| 37
| 21
| 58
| +27
| 71
|
| 10
| 4
| 5
| 9
| -3
| 8
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska liga
| 06/07
|
| 49
| 25
| 10
| 35
| -1
| 79
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Skellefteå AIK
| Švedska 2. liga
| 06/07
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 6
| 2
| 8
| +2
| 2
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 07/08
|
| 54
| 27
| 11
| 38
| -9
| 98
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 31
|-
| MoDo Hockey
| Evropski pokal
| 07/08
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 08/09
|
| 17
| 2
| 2
| 4
| 0
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 808
| bgcolor="#7FFF00" | 355
| bgcolor="#7FFF00" | 223
| bgcolor="#7FFF00" | 578
| bgcolor="#7FFF00" | +42
| bgcolor="#7FFF00" | 1244
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 114
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | -9
| bgcolor="#7FFF00" | 273
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Izbrani na naboru lige NHL leta 1992
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Hokejisti Kramfors-Alliansen
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti Skellefteå AIK
Hokejisti z upokojenimi številkami